We Love You – niezależna brytyjska wytwórnia muzyczna
 We Love You – debiutancki album grupy Semi Precious Weapons
 „We Love You” – singel grupy Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD)